Europamästerskapet i basket för små länder 2016, officiellt 2016 FIBA European Championship for Small Countries, var den femtonde upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls i Moldavien och vanns av Armenien före Andorra och San Marino.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

2016
Internationella sportevenemang i Moldavien
2016 i Moldavien
Basket i Moldavien
Sportåret 2016